Lubelska grupa IV ligi – jedna z 18 grup IV ligi piłki nożnej, które od sezonu 2008/2009 są rozgrywkami piątego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce.

Za rozgrywki toczące się w tej grupie odpowiedzialny jest Lubelski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Lublinie i występuje w niej 20 drużyn (w dwóch grupach po 10 drużyn) z województwa lubelskiego.

Mistrzowie ligi 

Objaśnienia:
 W sezonie 2006/2007 Łada Biłgoraj awansowała do III ligi z 2. miejsca, ponieważ w przyszłym sezonie 2007/2008 w III lidze zagra pierwszy zespół Górnika Łęczna.
 W sezonie 2007/2008 Stal Poniatowa awansowała do nowej II ligi, grupy wschodniej po wygranych barażach.
 Po zakończeniu sezonu 2012/2013 Bogdanka II Łęczna zrezygnowała z gry w III lidze w sezonie 2013/2014, dzięki czemu do III ligi awansowała Omega Stary Zamość.
 Decyzją Lubelskiego Związku Piłki Nożnej z 16 maja 2020 z powodu sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem COVID-19 w Polsce rozgrywki sezonu 2019/2020 zostały zakończone po rozegraniu 16 kolejek.

Sezon 2021/2022

Drużyny 
W IV lidze, grupie lubelskiej w sezonie 2021/2022 rozgrywki toczyły się w dwóch grupach i występowało w nich łącznie 24 drużyn, które walczyły o miejsce premiowane awansem do III ligi, grupy IV, natomiast siedem ostatnich drużyn spadnie do odpowiedniej terytorialnie grupy klasy okręgowej (6. poziom rozgrywek piłkarskich), przy czym liczba ta może zwiększyć się zależnie od liczby drużyn spadających z lig wyższych. 

|

Objaśnienia:
 Ze względu na rezygnację Unii Żabików (mistrza bialskiej klasy okręgowej) oraz Gromu Kąkolewnica i Bad Boys Zastawia (pozostałych drużyn tej grupy uprawnionych do awansu, w przypadku rezygnacji mistrza grupy), w IV lidze utrzymał się Start Krasnystaw.
 Victoria Żmudź (3. miejsce) wycofała się z rozgrywek IV ligi sezonu 2021/2022, w związku z czym utrzymał się Grom Różaniec. 
 Przed startem rozgrywek z gry w IV lidze zrezygnował Tanew Majdan Stary (mistrz zamojskiej klasy okręgowej), dzięki czemu do IV ligi awansował wicemistrz Igros Krasnobród.

Runda I (kwalifikacyjna)

Grupa I (północna)

Grupa II (południowa)

Runda II (finałowa) 

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa mistrzowska
|-

||rowspan=11|

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa spadkowa
|-
||rowspan=5|

Sezon 2020/2021

Drużyny 
W IV lidze, grupie lubelskiej w sezonie 2020/2021 rozgrywki toczyły się w dwóch grupach i występowało w nich łącznie 24 drużyn, które walczyły o miejsce premiowane awansem do III ligi, grupy IV, natomiast trzy ostatnie drużyny spadną do odpowiedniej terytorialnie grupy klasy okręgowej (6. poziom rozgrywek piłkarskich), przy czym liczba ta może zwiększyć się zależnie od liczby drużyn spadających z lig wyższych. 

|

Objaśnienia:
 POM Iskra Piotrowice została dokooptowana do rozgrywek decyzją Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

Runda I (kwalifikacyjna)

Grupa I (północna)

Grupa II (południowa)

Runda II (finałowa) 

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa mistrzowska
|-

||rowspan=1|

||rowspan=9|

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa spadkowa
|-
||rowspan=8|

Sezon 2019/2020

Drużyny 
W IV lidze, grupie lubelskiej w sezonie 2019/2020 rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 16 drużyn, które walczyły o miejsce premiowane awansem do III ligi, grupy IV, natomiast trzy ostatnie drużyny spadną do odpowiedniej terytorialnie grupy klasy okręgowej (6. poziom rozgrywek piłkarskich), przy czym liczba ta może zwiększyć się zależnie od liczby drużyn spadających z lig wyższych. 

|

Objaśnienia:

Tabela 

||rowspan=15|

Sezon 2018/2019

Drużyny 
W IV lidze, grupie lubelskiej w sezonie 2018/2019 rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 16 drużyn, które walczyły o miejsce premiowane awansem do III ligi, grupy IV, natomiast trzy ostatnie drużyny spadną do odpowiedniej terytorialnie grupy klasy okręgowej (6. poziom rozgrywek piłkarskich), przy czym liczba ta może zwiększyć się zależnie od liczby drużyn spadających z lig wyższych. 

|

Objaśnienia:
 W lipcu 2018 roku Włodawianka Włodawa przejęła od Eko Różanka sekcję piłki nożnej mężczyzn. 
 Mistrz grupy lubelskiej Wisła II Puławy nie awansował do IV ligi z uwagi na spadek pierwszego zespołu Wisły z II do III ligi, dzięki czemu do IV ligi awansował wicemistrz Polesie Kock.

Tabela 

||rowspan=12|

Sezon 2017/2018

Drużyny 
W IV lidze, grupie lubelskiej w sezonie 2017/2018 rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 16 drużyn, które walczyły o miejsce premiowane awansem do III ligi, grupy IV, natomiast trzy ostatnie drużyny spadną do odpowiedniej terytorialnie grupy klasy okręgowej (6. poziom rozgrywek piłkarskich), przy czym liczba ta może zwiększyć się zależnie od liczby drużyn spadających z lig wyższych.

|

Objaśnienia:

Tabela 

||rowspan=12|

Sezon 2016/2017

Drużyny 
W IV lidze, grupie lubelskiej w sezonie 2016/2017 rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 18 drużyn, które walczyły o miejsce premiowane awansem do III ligi, grupy IV, natomiast pięć ostatnich drużyn spadnie do odpowiedniej terytorialnie grupy klasy okręgowej (6. poziom rozgrywek piłkarskich), przy czym liczba ta może zwiększyć się zależnie od liczby drużyn spadających z lig wyższych.

|

Objaśnienia:
 W lipcu 2016 roku Hetman Zamość przejął od AMSPN Hetman Zamość sekcję piłki nożnej mężczyzn.

Tabela 

||rowspan=12|

Sezon 2015/2016

Drużyny 
W IV lidze, grupie lubelskiej w sezonie 2015/2016 rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 16 drużyn, które walczyły o miejsce premiowane awansem do III ligi, grupy IV, natomiast trzy ostatnie drużyny spadną do odpowiedniej terytorialnie grupy klasy okręgowej (6. poziom rozgrywek piłkarskich), przy czym liczba ta może zwiększyć się zależnie od liczby drużyn spadających z lig wyższych.

|

Objaśnienia:

Tabela 

||rowspan=9|

Sezon 2014/2015

Drużyny 
W IV lidze, grupie lubelskiej w sezonie 2014/2015 rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 16 drużyn, które walczyły o dwa miejsca premiowane awansem do III ligi, grupy VIII (lubelsko-podkarpackiej), natomiast dwie ostatnie drużyny spadną do odpowiedniej terytorialnie grupy klasy okręgowej (6. poziom rozgrywek piłkarskich), przy czym liczba ta może zwiększyć się zależnie od liczby drużyn spadających z lig wyższych.

|

Objaśnienia:

Tabela 

||rowspan=9|

Sezon 2013/2014

Drużyny 
W IV lidze, grupie lubelskiej w sezonie 2013/2014 rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 16 drużyn, które walczyły o miejsce premiowane awansem do III ligi, grupy VIII (lubelsko-podkarpackiej), natomiast trzy ostatnie drużyny spadną do odpowiedniej terytorialnie grupy klasy okręgowej (6. poziom rozgrywek piłkarskich), przy czym liczba ta może zwiększyć się zależnie od liczby drużyn spadających z lig wyższych. 

|

Objaśnienia:
 Przed startem rozgrywek Bogdanka II Łęczna zmieniła nazwę klubu na Górnik II Łęczna. 
 Bogdanka II Łęczna po zakończeniu sezonu 2012/2013 zrezygnowała z awansu do III ligi, grupy lubelsko-podkarpackiej, w związku z czym awans uzyskała Omega Stary Zamość (3. miejsce).
 W związku z tym, że Huczwa Tyszowce (12. miejsce) nie otrzymała licencji na grę w IV lidze w sezonie 2013/2014, a Podlasie II Biała Podlaska (14. miejsce) zostało wycofane z rozgrywek po zakończeniu sezonu 2012/2013 (drużyna została rozwiązana), w IV lidze utrzymała się Lutnia Piszczac jako najwyżej sklasyfikowany spadkowicz.

Tabela 

||rowspan=10|

Sezon 2012/2013 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 AMSPN Hetman Zamość i Omega Stary Zamość awansowały do III ligi, grupy lubelsko-podkarpackiej.
 Bogdanka II Łęczna po zakończeniu sezonu zrezygnowała z awansu do III ligi, w związku z czym awans uzyskała Omega Stary Zamość.
 Huczwa Tyszowce nie otrzymała licencji na grę w IV lidze w sezonie 2013/2014 i została zdegradowana do klasy okręgowej.
 Podlasie II Biała Podlaska po zakończeniu sezonu nie przystąpiło do rozgrywek w sezonie 2013/2014 (drużyna została rozwiązana).
 Włodawianka Włodawa spadła do klasy okręgowej.
 W związku z tym, że Huczwa Tyszowce nie otrzymała licencji na grę w IV lidze, a Podlasie II Biała Podlaska zostało wycofane z rozgrywek, w IV lidze utrzymała się Lutnia Piszczac jako najwyżej sklasyfikowany spadkowicz.

Sezon 2011/2012 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Lublinianka/Wieniawa i Orlęta Łuków awansowały do III ligi, grupy lubelsko-podkarpackiej.
 Start Krasnystaw spadł do klasy okręgowej.
 Unia Bełżyce po zakończeniu sezonu nie przystąpiła do rozgrywek w sezonie 2012/2013 (drużyna została rozwiązana).
 W związku z tym, że w III lidze utrzymała się Chełmianka Chełm, w IV lidze utrzymała się Stal Poniatowa jako najwyżej sklasyfikowany spadkowicz.

Sezon 2010/2011 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Przed startem rozgrywek z gry w IV lidze zrezygnował mistrz bialskiej klasy okręgowej GLKS Rokitno, dzięki czemu do IV ligi awansował wicemistrz Dwernicki Stoczek Łukowski. 
 Huragan Międzyrzec Podlaski wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej.

 Orlęta Radzyń Podlaski i Stal Kraśnik awansowały do III ligi, grupy lubelsko-podkarpackiej.
 W związku z rezygnacją z awansu do IV ligi mistrza chełmskiej klasy okręgowej Ogniwa Wierzbica oraz wicemistrza GKS Pławanice/Kamień w lidze utrzymał się Start Krasnystaw.
 W wyniku połączenia się Wieniawy Lublin i Lublinianki w lidze utrzymał się Orion Niedrzwica Duża.
 Dwernicki Stoczek Łukowski spadł do klasy okręgowej.
 Huragan Międzyrzec Podlaski spadł do klasy B.
 Po sezonie Lublinianka i Wieniawa Lublin połączyły się i w IV lidze w sezonie 2011/2012 klub będzie występował jako Lublinianka/Wieniawa. Klub przejął tradycje, barwy i herb Lublinianki oraz licencję i miejsce w IV lidze Wieniawy.

Sezon 2009/2010 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Chełmianka Chełm i Olender Sól awansowały do III ligi, grupy lubelsko-podkarpackiej.
 W związku z rezygnacją Łady Biłgoraj z gry w IV lidze w sezonie 2010/2011 w lidze utrzymał się Huragan Międzyrzec Podlaski.
 POM Iskra Piotrowice, Hetman Żółkiewka i Cisy Nałęczów spadły do klasy okręgowej.
 Łada Biłgoraj spadła do klasy B.

Sezon 2008/2009 
Od sezonu 2008/2009 IV liga stanowi piąty szczebel w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Polsce.

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Podlasie Biała Podlaska i Wisła Puławy awansowały do III ligi, grupy lubelsko-podkarpackiej.
 W związku z rezygnacją z awansu do IV ligi mistrza bialskiej klasy okręgowej Victorii Parczew oraz wicemistrza Lutni Piszczac w lidze utrzymał się Huragan Międzyrzec Podlaski.
 Włodawianka Włodawa, Opolanin Opole Lubelskie i Sokół Adamów spadły do klasy okręgowej.

Sezon 2007/2008 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Stal Poniatowa wygrała baraże ze zwycięzcą IV ligi podlaskiej Supraślanką Supraśl, co dało jej awans do II ligi grupy wschodniej.
 Drużyny z miejsc 2-5 awansowały bezpośrednio do III ligi lubelsko-podkarpackiej, zaś uplasowany na miejscu 6. Spartakus Szarowola awansował dzięki wygranej w barażach Stali Poniatowa.
 Drużyny z miejsc 7-16 zagrają w sezonie 2008/2009 w nowej IV lidze lubelskiej.

Sezon 2006/2007 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 W związku z tym, że w przyszłym sezonie w III lidze zagra pierwszy zespół Górnika Łęczna, promocję do III ligi, grupy IV uzyskała Łada Biłgoraj. 
 Granica Lubycza Królewska, Victoria Parczew i Czarni Dęblin spadły do klasy okręgowej.

Sezon 2005/2006 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Orlęta Radzyń Podlaski awansowały do III ligi, grupy IV.
 Sokół Adamów, Włodawianka Włodawa i Unia Hrubieszów spadły do klasy okręgowej.

Sezon 2004/2005 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Avia Świdnik awansowała do III ligi, grupy IV.
 Łada Biłgoraj, Victoria Parczew, Wisła Puławy i Hetman II Zamość spadły do klasy okręgowej.

Sezon 2003/2004 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Lewart Lubartów awansował do III ligi, grupy IV.
 Legion Tomaszowice i BKS Unia Bełżyce przegrały swoje mecze barażowe i spadły do klasy okręgowej.
 Granica Dorohusk i Start Krasnystaw spadły do klasy okręgowej.

Sezon 2002/2003 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Przed startem rozgrywek BKS Lublin i Unia Bełżyce (klasa O) połączyły się tworząc klub BKS Unia Bełżyce oraz BKS Unia II Bełżyce (lubelska klasa O), który będzie występował jako gospodarz w Bełżycach.

 Tomasovia Tomaszów Lubelski awansowała do III ligi, grupy IV.
 Hetman II Zamość, Chełmianka Chełm, Wisła Puławy, Victoria Parczew, Stal Poniatowa, Unia Hrubieszów i Roztocze Szczebrzeszyn spadły do klasy okręgowej.
 Od sezonu 2003/04 w IV lidze lubelskiej występować będzie 16 drużyn.

Sezon 2001/2002 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Motor Lublin awansował do III ligi, grupy IV.
 Granica Lubycza Królewska, AZS Podlasie Biała Podlaska, Victoria Łukowa/Chmielek i Unia Krzywda spadły do klasy okręgowej.

Sezon 2000/2001 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Stal Kraśnik awansowała do III ligi, grupy IV.
 Garbarnia Kurów, Korona Łaszczów, Start Krasnystaw i Dwernicki Stoczek Łukowski spadły do klasy okręgowej.

Przypisy 

Sport w województwie lubelskim
Piąty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce